Termenul Cădere liberă se poate referi la
 Cădere liberă (fizică): fenomen, studiat în fizică, de mișcare a unui corp supus unui câmp gravitațional;
 Cădere liberă (film): film american din 1993, avându-l în rolul principal pe Michael Douglas;
 Cădere liberă, roman thriller scris de Kyle Mills și publicat în 2000.